Mingshui Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingshui Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Mingshui (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar